

Geografia 
 Mazzoleni – frazione di Sant'Omobono Terme in provincia di Bergamo

Persone 
 Achille Mazzoleni – ex calciatore italiano
 Eddy Mazzoleni – ex ciclista su strada italiano
 Ester Mazzoleni – soprano italiano
 Francesco Mazzoleni – calciatore italiano
 Francesco Mazzoleni – ingegnere italiano
 Giovanni Battista Mazzoleni – scultore italiano
 Marcantonio Mazzoleni – artigiano italiano
 Mario Mazzoleni – ex arbitro di calcio italiano, fratello di Paolo Silvio
 Mario Mazzoleni – sacerdote italiano
 Paolo Silvio Mazzoleni – arbitro di calcio italiano, fratello di Mario
 Pericle Mazzoleni – politico italiano
 Stefano Mazzoleni – direttore d'orchestra e compositore italiano
 Susanna Mazzoleni – doppiatrice italiana